Маравка — река в России, протекает в Некоузском районе Ярославской области; правый приток реки Катка.

Есть сравнительно крупный приток справа.

Сельские населённые пункты около реки: Яксаево, Соломеино, Щелпово, Григорево, Комарово, Новинки, Ковезино; напротив устья — Галицыно.

Примечания 

Бассейн Катки (приток Корожечны)
Реки Некоузского района